Maros peut désigner :

 , un kabupaten (département) de la province de Sulawesi du Sud en Indonésie ;
 La Mureș (rivière), un affluent du Danube.